Zipline steht für:
 US-Firma für die Auslieferung von Medizinalprodukten mittels Drohnen mit bestehenden Aktivitäten in Ruanda und Ghana sowie geplanten in Indien und auf den Philippinen
 englische Bezeichnung für Seilrutsche